Чемпионат мира по крикету 2007 года — девятый розыгрыш чемпионата мира по крикету, прошедший в Вест-Индии. Победителем турнира во четвёртый раз в истории и третий раз подряд стала сборная Австралии, обыгравшая в финале шри-ланкийцев.

Страны-участницы 
  Австралия
  Англия
  Бангладеш
  Бермуды
  Вест-Индия
  Зимбабве
  Индия
  Ирландия
  Канада
  Кения
  Нидерланды
  Новая Зеландия
  Пакистан
  Шотландия
  Шри-Ланка
  ЮАР

Стадионы

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Этап супер восьми

Плей-офф

Сетка турнира

Ссылки 
 2007 Кубок мира по Крикету сайт
 ICC Обзор Кубка мира 2007 года
 ICC сайт — Кубок мира по Крикету
 Cricinfo — Кубок мира по Крикету 2007
 2007 Кубок мира по Крикету у Австралии

2007 год в спорте
Спорт в Барбадосе
Март 2007 года
Апрель 2007 года
2000-е годы в Барбадосе
Крикет
2007 год в крикете